The Football Factory je lahko naslov:

 The Football Factory (film) - angleški film
 The Footbal Factory (roman) - roman Johna Kinga